Sixel ist der Familienname folgender Personen:

 Margaret Sixel (* vor 1985), australische Filmeditorin
 Friedrich W. Sixel (* 1934), emeritierter Professor für Soziologie